Сероштан:
 Сероштан, Андрей Александрович (род. 1967)  — советский и российский футболист. Тренер.
 Сероштан, Мария Васильевна — профессор, ректор Российского университета кооперации.
 Сероштан, Фёдор Кузьмич (1910—1954) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Сероштан, Элла Владимировна (Леус; род. 1964) — украинский прозаик, драматург, беллетрист.